Holanda (região) — região dos Países Baixos
 Holanda (topônimo) — artigo sobre os topônimos Holanda e Países Baixos e o gentílico holandês
 Língua neerlandesa — neerlandês (também referida como holandês)
 Neerlandeses — grupo étnico predominante nos Países Baixos
 Países Baixos — com alguma imprecisão, é comum considerar Países Baixos sinónimo de Holanda

Desambiguações de gentílicos